Elva est une municipalité située dans le Comté de Tartu en Estonie.

Présentation 
La localité d'Elva compte deux lacs sur son territoire : le  et le .

Villages 
 Rannu alev

Jumelages 
Elva est jumelée avec:

  Kempele, Finlande
  Kristinehamn, Suède
  Salo, Finlande

Personnalités de Elva 

 Leopold Hansen (1879–1964),
 Valter Heuer (1928–2006),
 Richard Janno (1900–1942),
 Ain Kaalep (1926-2020),
 Jaan Kärner (1891–1958),
 Kerli (1987-),
 Tarmo Kikerpill (1977-),
 Urmas Kruuse (1965-),
 Eduard Kutsar (1902–1970),
 Karl Muru (1927-),
 Jim Ollinovski (1974–1993),
 Hugo Raudsepp (1883–1952),
 Johannes Silvet (1895–1979),
 Peeter Sink (1902–1957),
 Luisa Värk (1987-),
 Caspar Austa (1982-),
 Kalle Kriit (1983-),
 Romario Siimer (1995-)

Galerie

Voir aussi

Liens internes 
 Communes d'Estonie
 Citoyen d'honneur de la ville de Elva

Liens externes 

   Site officiel de la ville d'Elva

Références 

Elva (Estonie)